La edición 91.º del Campeonato de Wimbledon se celebró entre el 20 de junio y el 2 de julio de 1977 en las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, Londres, Inglaterra.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 128 jugadores mientras que el femenino lo iniciaron 96 tenistas que se repartirían en premios una dotación económica de 200.000 dólares.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso el sueco  Björn Borg  logrando el segundo de los cinco triunfos que obtendría en el torneo al imponerse en la final al estadounidense Jimmy Connors.

En la competición individual femenina la victoria fue para la británica  Virginia Wade logrando el único triunfo que obtendría en Wimbledon al imponerse a la holandesa  Betty Stöve.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles femenino

Véase también 
 Campeonato de Wimbledon
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Wimbledon (Web official)

Campeonato de Wimbledon 1977